The Camera Fiend – film 1903 del prodotto dall'American Mutoscope & Biograph
 The Camera Fiend – film del 1913 diretto da Frank Wilson